Widniówka peut désigner :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Lublin
 dans le powiat de Krasnystaw
 Widniówka, un village dans la gmina de Gorzków
 Widniówka, un village dans la gmina de Krasnystaw